Ирена Ванда Яроцка (; 18 августа 1946, Сребрна Гура, Великопольского воеводства Польша — 21 января 2012, Варшава) — польская эстрадная певица.

Биография 

Выступать Ирена начала в раннем возрасте, участвуя в конкурсах самодеятельности. Сотрудничала с эстрадным ансамблем военно-морского флота. Дебютировала в 1966 году в гданьском клубе «Рыжий кот». В 1967 г. впервые выступила на Фестивале польской песни в Ополе. Первый настоящий успех пришёл к певице, выступившей на той же сцене в 1967 г. с песней «Gondolierzy znad Wisły».

Неоднократно выступала на сопотском Международном фестивале песни.

В 1969—1973 годах училась в Париже. Совершенствовала своë вокальное мастерство в консерватории Petit Conservatoire de la Chanson при парижской Олимпии. Там же записала несколько альбомов на студии Philips. Гастролировала с такими звездами, как Шарль Азнавур, Мирей Матьё, Мишель Сарду, Энрико Масиас и др.

В Польше выступала совместно с ансамблями «Polanie» , Czerwone gitary и Budka Suflera. Кроме Польши, гастролировала в Австралии, Болгарии, ГДР, Канаде, Чехословакии, Люксембурге, Италии, Португалии, СССР, США, Франции, ФРГ, Швейцарии и ряде др.

Классическая эстрадная певица золотой эпохи поп-музыки. Стала широко известна благодаря своим грамзаписям и радиохитам, а также многочисленным выступлениям на песенных фестивалях, участию в телевизионных программах.

В 1990 году переехала с мужем в США. Продолжала участвовать в концертах, работала в общественных организациях, много путешествовала.

В 2007 г. вернулась в Польшу. Продолжила запись альбомов — последний из них «Bo znów są święta», был выпущен два года назад. В течение нескольких месяцев боролась с раком. Умерла 21.01.2012 года и похоронена на Варшавском кладбище «Старые Повонзки».

В кино и театре 
В 1976 г. снялась в фильме «Я бабочка или романс 40-летнего» в роли певицы Ирены Орской. В 1978 году в фильме финского ТВ «Haloo Varsova, täällä Helsinki».

Исполнила несколько песен в фильмах «Сколько хватит жизни», «Бар Atlantic», «Я бабочка», «Лица и маски» и «Просто человек».

Сыграла в Вашингтоне в Театре Польском в пьесе «Piękny Widok» Мрожека.

Личная жизнь 
Ирена Яроцка в 1972 году вышла замуж за композитора Мариана Захаревича. Он представлял ее интересы и в шоу-бизнесе. Пара развелась в 1977 году.

В 1982 году родила дочь Монику. Ее вторым мужем был Михал Соболевский. С ученым певица познакомилась во время визита в Советский Союз. Мужчина в 1989 году получил предложение работы в Техасском университете. Вскоре семья отправилась в США.

Дискография

Альбомы 
 1974 — W cieniu dobrego drzewa
 1976 — Gondolierzy znad Wisły
 1977 — Wigilijne życzenie
 1977 — Koncert
 1978 — Być narzeczoną twą
 1981 — Irena Jarocka
 1987 — Irena Jarocka
 1992 — My French Favorites
 2001 — Mój wielki sen
 2004 — Kolędy bez granic
 2008 — Małe rzeczy
 2010 — Ponieważ znów są Święta

Синглы 
 1969 — Il faut y croire/Tu me reviendras
 1970 — Tant que la barque va/Et ce sera moi
 1974 — Śpiewam pod gołym niebem/Wymyśliłam Cię/Nie wrócą te lata/W cieniu dobrego drzewa
 1975 — Junge Liebe/Warum weint der Wind
 1975 — Kocha się raz/Zawsze pójdę z tobą
 1976 — Sag ihm, das ich ihn liebe/Auf dem Bahnsteig Nr. 8
 1976 — Odpływają kawiarenki/Przeczucie
 1976 — Sto lat czekam na twój list/By coś zostało z tych dni
 1977 — Morgenrot/Unser Zelt aus Stroh
 1978 — Garść piasku/Chyba się warto o mnie bić
 1978 — Niech tańczą nasze serca/Mój słodki Charlie
 1978 — Nie wiadomo, który dzień/Wszystko dam
 1978 — Być narzeczoną twą/Przeoczone, zawinione
 1978 — Nadzieja/Był ktoś
 1979 — Piosenka spod welonu/Mon Harley Davidson/Plaisir d’amour/Aranjuez mon amour
 1980 — To za mało/Nie odchodź jeszcze
 1981 — Tańczy niedziela/Gimmie Some Lovin'''
 1981 — Mam temat na życie/Bliski sercu dzień 2001 — Magia księżyca/Dance Remix: Motylem jestem, Kawiarenki, Nie wrócą te lata 2002 — Na krakowską nutę — duet z zespołem Wawele
 2008 — Małe rzeczy 2009 — No to co 2010 — Break Free — duet z Michaelem Boltonem
 2010 — Ponieważ znów są Święta Сборники 
 1995 — Wielkie przeboje 1995 — Kolekcja vol.1 1995 — Kolekcja vol.2 1998 — Odpływają kawiarenki — Złota kolekcja 2002 — Złote przeboje — Platynowa kolekcja 2003 — Motylem jestem 2006 — Moje złote przeboje — Platynowa kolekcja 2006 — Piosenki o miłości — Platynowa kolekcja 2010 — Największe przeboje 1 — nowe nagrania największych przebojów, cz. 1
 2010 — Największe przeboje 2'' — nowe nagrania największych przebojów, cz. 2

Награды и премии 
 1968 — I место в телевизионном конкурсе песни
 1971 — награда «Серебряный горностай» на фестивале в Ренн
 1973 — награда «Серебряный Перстень» на фестивале военной песни в Колобжеге
 1975 — II награда нa Coupe d’Europe Musicale в Австрии
 1976 — поощрительный приз на фестивале в Токио (Япония)
 1976 — награда «Серебряный гвоздь сезона 1975» редакции газеты «Kurier Polski»
 1978 — поощрительный приз на фестивале в Па́льма-де-Мальо́рка
 1978 — II награда нa фестивале в Дрездене
 1978 — поощрительный приз на фестивале в Лимасол (Кипр)

Литература 
 Wolański R., Leksykon Polskiej Muzyki Rozrywkowej, Warszawa 1995, Agencja Wydawnicza MOREX, ISBN 83-86848-05-7, tu hasło Jarocka Irena, s. 78-79.

Ссылки 
 Zmarła Irena Jarocka. Gazeta Wyborcza. 2012-01-23
 Жизнь и творчество певицы Ирэны Яроцкой

Похороненные на кладбище Старые Повонзки
Умершие от рака